Ерунда, Еранда́:

 Еранда́,  Ерунда — ералаш, вздор, чепуха. Еранду несет. 
 Еранда́,  Ерунда — жидкий, бесвкусный квас или бражка. Не пиво, а какая-то ерунда.
 Еранда́,  Ерунда, в Воронежском крае — егоза или елоза, болтливый непоседа, неугомон.